Tarim (rijeka), rijeka u Kini
 Tarimska kotlina, endoreični bazen, čiji je rijeka Tarim glavni vodotok
 Tarim (grad), grad u Jemenu
 Tarim (okrug), okrug u Jemenu